een plaats in Texas; zie Stagecoach (Texas)
 een film uit 1939; zie Stagecoach (1939)
 een remake van deze film uit 1966; zie Stagecoach (1966)
 een remake voor televisie uit 1986; zie Stagecoach (1986)
 een Brits openbaarvervoerbedrijf; zie Stagecoach Group
 een postkoets